Purpose (Justin Bieber), een album van Justin Bieber
Purpose (Algebra), een album van Algebra
Purpose (film), een film uit 2002
Purpose (label), een platenlabel